Воноаю:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
  — населённый пункт в округе Лумаджанг, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Маланг, Индонезия.